Aardrijkskunde
 St. Hilary, plaats in het Engelse graafschap Cornwall

Media
 Hilary and Jackie, Britse biografische dramafilm uit 1998

Personen met de achternaam Hilary
 Lynn Hilary, Iers zangeres
 Edmund Hillary, Nieuw-Zeelands bergbeklimmer, ontdekkingsreiziger, diplomaat en publicist

Voornaam
 Hilary, een jongens- en meisjesnaam
 Hillary, een jongens- en meisjesnaam